Antoon I van Lalaing (1480-1540), graaf van Hoogstraten, stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht
Antoon II van Lalaing (1535-1568), graaf van Hoogstraten, stadhouder van Mechelen